Skrót DI może oznaczać:
 Dependency Injection
 Doradca inwestycyjny
 Digitally Imported
 Diagnostic Imaging
 Defensa Interior
 DynCorp International
 Dimensional Insight
 Discovery Institute 
 Dagens Industri
 The Daily Iowan
 DHARMA Initiative